bokspootplatbek
 brede langsprietplatbek
 donkere platbek
 donkerhaarplatbek
 fijngestippelde platbek
 geelbuikplatbek
 gespoorde platbek
 gewone langsprietplatbek
 glimmende platbek
 grofgestippelde platbek
 grootvlekplatbek
 grote langsprietplatbek
 kleinvlekplatbek
 knobbeldijplatbek
 korte platbek
 kortlijfplatbek
 Limburgse langsprietplatbek
 pionierplatbek
 slanke platbek
 verborgen platbek
 vliegerplatbek
 wilgenplatbek
 wratjesplatbek